Marco Schneuwly, né le  à Wünnewil, est un footballeur professionnel suisse, qui évolue au FC Aarau. Son jeune frère Christian est également footballeur professionnel.

Biographie 

Le , il s'engage avec le FC Aarau pour deux ans, alors qu'il était en fin de contrat avec le FC Sion.

Statistiques

Palmarès 
 Champion d'Europe des moins de 17 ans en 2002
 Vainqueur de la Coupe de Suisse 2006 FC Sion, 
 Ascension en Axpo Super League 2006 FC Sion,

Notes et références

Liens externes 

 

Naissance en mars 1985
Naissance dans le district de la Singine
Footballeur suisse
Sportif fribourgeois
Joueur du FC Fribourg
Joueur du BSC Young Boys
Joueur du FC Sion
Joueur du SC Kriens
Joueur du FC Thoune
Joueur du FC Lucerne
Joueur du FC Aarau